Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Steczkowska – polska nauczycielka śpiewu i muzyki
 Justyna Steczkowska – polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, skrzypaczka, aktorka
 Magda Steczkowska – polska piosenkarka, autorka tekstów i muzyk